Le terme rue Turenne peut faire référence à :
 la rue Turenne à Charleroi ;
 la rue Turenne à Colmar ;
 la rue Turenne à Troyes.

Voir aussi